Американський штат Нью-Гемпшир поділяється на 10 округів.

Нью-Гемпшир